Moder, een humusvorm
 De Moder, een rivier in Frankrijk

Personen 
 Jakub Moder (1999), een Pools profvoetballer

Franse gemeentes 
 Oberhoffen-sur-Moder, een Franse gemeente
 Val-de-Moder, een Franse gemeente
 Schweighouse-sur-Moder, een Franse gemeente
 Wingen-sur-Moder, een Franse gemeente

Zie ook 
 Modder